Lehengraben ist ein Gewässername:

 Lehengraben (Hauser Talbach), linker Zufluss des Talbachs (zur Stunzach) nahe Gruol, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Lehengraben (Itz), linker Zufluss des Itz bei Creidlitz, kreisfreie Stadt Coburg, Bayern
 Lehengraben (Schwefelgraben), rechter Zufluss des Schwefelgrabens (zum Saubach, zur Radolfzeller Aach) bei Aach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

 Vorderer Lehengraben, rechter Oberlauf des Wolfsbachs (zum Schönertsbach) bei Hundheim, Stadt Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg